

Geografia

Donnington (Berkshire)
Donnington (Gloucestershire)
Donnington (Herefordshire)
Donnington (Shropshire)
Donnington (West Sussex)